Narodowa Partia Liberalna — tzw. młodoczesi, czeska partia polityczna w Austro-Węgrzech
 Partit Nacional Liberal – partia polityczna w Andorze
 Partia Narodowo-Liberalna – partia polityczna w Bułgarii
 Partia Narodowo-Liberalna – partia polityczna w Mołdawii
 Partia Narodowo-Liberalna – partia polityczna w Niemczech funkcjonująca 1867–1918.
 Narodowa Partia Liberalna – partia polityczna w Rumunii
 National Liberal Party – partia polityczna w Wielkiej Brytanii